Evergreen Terrace ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Terrace (Illinois), im Jackson County
 Evergreen Terrace (Washington), im Cowlitz County
 Evergreen Terrace (Wisconsin), im Grant County

Weiters:
 Evergreen Terrace, US-amerikanische Metalcore-Band